Alur Lhok (Karang Baru), een plaats in Indonesië
Alur Lhok (Darul Aman), een plaats in Indonesië